een plaats in noordoost Italië; huidige naam: Campoformido
 een metrostation in Parijs; zie Campo-Formio (metrostation)

 zie ook: Vrede van Campo Formio